Индивидуальная гонка на чемпионате Канады по шоссейному велоспорту.

История 
Впервые чемпионат в данной дисциплине был проведён в 1964 году. Им стала мужская гонка, а её первым победителем Андре Клотье. 1970-е годы отметились 10-ю победами в течение 12 лет Джоселина Ловелла. С 1974 года стала проводится аналогичная гонка среди женщин (в 1978 году не проводилась). У женщин тремя подиумами отметилась Чемпионка мира по конькобежному спорту Сильвия Бурка

Период с 1981 по 1991 год выдался не самым удачным. Мужчины не оспаривали звание чемпиона, а женщины выявляли чемпионку только пять раз. С середины 1990-х у мужчин наступил период доминированием одного гонщика на протяжении длительного времени. Эрик Уолберг (1996—2003) и Свейн Тафт (2004—2018) одержали за 23 года в общей сложности 18 побед на двоих. Тогда как у женщин одной из гонщиц максимум удавалась побеждать три года подряд.

В 2000 году добавились гонки среди молодёжи (U23) и юниоров (U19).

В 2020 году все гонки были отменены из-за пандемии COVID-19.

Рекордсменами после чемпионата 2022 года являются Свейн Тафт у мужчин с 11 победами и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Хьюз у женщин с 7 победами.

Призёры

Мужчины

Женщины

Мужчины до 23 лет 

|-
| 2000 || Паскаль Шокетт ||  || Нат Фолкнер
|-
| 2003 ||  || Крис Айзек || 
|-
| 2004 ||  ||  || 
|-
| 2005 ||  ||  || Брэдли Фэйролл
|-
| 2006 || Давид Вейё ||  || Райан Моррис
|-
| 2007 || Давид Вейё ||  || Брэдли Фэйролл
|-
| 2008 || Давид Вейё || Брайсон Бауэрс || 
|-
| 2009 || Давид Вейё || Райан Андерсон || Коди Кэмпбелл
|-
| 2010 || Юго Уль || Гийом Буавен || 
|-
| 2011 || Юго Уль ||  || Даль-Чин, Маттео
|-
| 2012 || Юго Уль ||  || 
|-
| 2013 || Александер Катафорд || Антуан Дюшен || Даль-Чин, Маттео
|-
| 2014 ||  ||  || 
|-
| 2015 || Александер Катафорд ||  || 
|-
| 2016 || Александр Коуэн || Джек Бурк || 
|-
| 2017 ||  ||  || Александр Коуэн
|-
| 2018 ||  ||  || 
|-
| 2019 ||  ||  || 
|-
|  || colspan=3 align=center| отменён  
|-
| 2021 ||  || Этьен Ситтлингтон || 
|-
| 2022 ||  || Франсис Жюно || Томас Надо
|}

Мужчины до 19 лет 

|-
| 2000
| 
| 
| 
|-
| 2003
| 
| Брэдли Фэйролл
| Жан-Люк Пилот
|-
| 2004
| Рафаэль Тремблэ
| 
| Штеффен Эльзинга
|-
| 2005
| Марк Хиннен
| Брук Букок
| Давид Вейё
|-
| 2006
| Эрик Смит
| Эндрю Никол
| Марк Хиннен
|-
| 2007
| Мэтью Потман
| Гийом Буавен
| Коди Кэмпбелл
|-
| 2008
| 
| Юго Уль
| Саймон Ламберт Лемей
|-
| 2009
| Антуан Дюшен
| Маттео Даль-Чин
| Стюарт Уайт
|-
| 2010
| Стюарт Уайт
| 
| Стивен Ноубл
|-
| 2011
| 
| 
| Йохан Патри
|-
| 2012
| 
| 
| 
|-
| 2013
| 
| Джек Бурк
| 
|-
| 2014
| 
| Коннор Байвей
| 
|-
| 2015
| 
| 
| 
|-
| 2016
| Джорданн Джонс
| Мэтью Стейплс
| 
|-
| 2017
| Грейдон Стейплз
| 
| 
|-
| 2018
| Бен Катерберг
| Конор Мартин
| Джейкоб Рубулиак
|-
| 2019
| Джейкоб Рубулиак
| 
| 
|-
| 
| colspan=3 align=center| Не проводилась
|-
| 2021
| Леонард Пелокуин
| Кэмпбелл Пэрриш
| Гэвин Хэдфилд
|-
| 2022
| Кэмпбелл Пэрриш
| Карсон Маттерн
| Феликс Хамель
|}

Примечания

Ссылки 
 Мужчины. Индивидуальная гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  ProCyclingStat  •  CycleBase  •  FirstCycling
 Женщины. Индивидуальная гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  ProCyclingStat  •  CycleBase  •  FirstCycling